Патриарх Московский
 Патриарх Московский и всея Руси — предстоятель Русской православной церкви 
 Древлеправославный патриарх Московский и всея Руси — предстоятель Русской древлеправославной церкви